Сборная Китайской Народной Республики в Кубке Федерации — национальная женская сборная команда, представляющая КНР в Кубке Федерации — международном женском командном теннисном турнире на уровне национальных сборных. Команда участвует в розыгрышах Кубка Федерации с 1981 года, добившись лучшего результата в 2008 году, когда вышла в полуфинал Мировой группы.

Статистика и рекорды

Команда 
 Первый год участия — 1981
 Проведено сезонов — 41
 Из них в Мировой группе — 20
 Лучший результат — 1/2 финала Мировой группы (2008)
 Самая длинная серия побед — 9 (2004—2006, включая победы над командами Филиппин, Узбекистана, Казахстана, Сингапура, Индии, Австралии, Словении, Индонезии и Германии и выход в Мировую группу)
 Самая крупная победа: 5-0 по играм, 9-2 по сетам, 63-29 по геймам ( Китай — , 2005)
 Самый длинный матч — 9 часов 49 минут ( —  Китай 3:2, 2009)
 Наибольшее количество геймов в матче — 136 ( —  Китай 3:2, 2009)
 Самая длинная игра — 3 часа 11 минут ( Чжэн Цзе —  Рика Фудзивара 5-7 7-64 6-1, 2002)
 Наибольшее количество геймов в игре — 37 ( Чжу Линь —  Хан На Рэ 7-66 5-7 7-5, 2017)
 Наибольшее количество геймов в сете — 14 (5 раз)

Игроки 
 Наибольшее количество лет в сборной — 10 (Пэн Шуай)
 Наибольшее количество матчей — 31 (Ли На)
 Наибольшее количество игр — 45 (Ли На, 35—10)
 Наибольшее количество побед — 35 (Ли На, 35—10)
 В одиночном разряде — 27 (Ли На, 27—4)
 В парном разряде — 12 (Ли Тин, 12—6)
 В составе одной пары — 5 (И Цзинцянь/Ли Ли, 5—1; Ли Тин/Сунь Тяньтянь, 5—1; Ли Фан/Тан Минь, 5—5)
 Самый молодой игрок — 15 лет 91 день (Пэн Шуай, 9 апреля 2001)
 Самый возрастной игрок — 34 года 59 дней (Пэн Шуай, 7 марта 2020)

Состав в 2022 году 
 Ван Синьюй
 Ван Сиюй
 Ван Цян
 Сюй Ифань
 Чжу Линь
 Чжэн Циньвэнь
 Юань Юэ
 Ян Чжаосюань

Капитан: Ян Вэйгуан

Недавние игры

Плей-офф квалификационного раунда, 2022

Ссылки 
 

Китай
Теннис
Теннис в Китае